Over My Head – singel kanadyjskiego zespołu Sum 41 wydany w 2003, ostatni singel promujący album Does This Look Infected?
 Over My Head – ballada rockowa grupy The Fray, pochodząca z jej debiutanckiego albumu How to Save a Life